Corpuscularia är ett släkte av isörtsväxter. Corpuscularia ingår i familjen isörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Isörtsväxter
Corpuscularia